Ранчо ел Солито има више значења:

 Ранчо ел Солито (Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо ел Солито (Меоки), насеље у савезној држави Чивава у Мексику